Сута () — латышская фамилия. Известные носители:

 Сута, Роман (1896—1944) — латвийский художник, дизайнер и педагог.
 Сута, Татьяна (1923—2004) — латвийская и советская артистка балета, искусствовед, педагог, популяризатор искусства латвийского классического модернизма.

См. также 
 Уграшравас (Сута)